Хёхст — район Франкфурта-на-Майне в Германии
 Хёхст — коммуна в Германии, в земле Гессен
 Хёхст — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг